Daisy (englisch für Gänseblümchen) steht für:
 Sturmtief Daisy, ein folgenschweres Mittelmeertief 2010
 Daisy (Film), ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2006
 Daisy Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Daisy (Werbung), Werbung für Lyndon B. Johnson bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1964
 eine der Margarita und dem Sidecar (Cocktail) ähnliche, seit 1862 bekannter Cocktailfamilie

Personen:
 Daisy (Vorname), weiblicher Vorname – dort auch zu Namensträgerinnen und Nachbenennung
 Tim Daisy (* 1976), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Daisy (* 1976), österreichische Sängerin, siehe Sabine Mayer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Daisy (Alabama)
 Daisy (Arkansas)
 Daisy (Georgia)
 Daisy (Kentucky)
 Daisy (Maryland)
 Daisy (Missouri)
 Daisy (New York)
 Daisy (Oklahoma)
 Daisy (South Carolina)
 Daisy (Tennessee)
 Daisy (Virginia)
 Daisy (Washington)
 Daisy (West Virginia)
 Daisey City (Alabama)
 Daisy Hill (Indiana)
 Daisy Hill (Kansas)
 Daisy Lake (Florida)
 Daisytown (Pennsylvania)

DAISY steht als Abkürzung für:
 Dialog-, Auskunfts- und Informationssystem, System zur Verwaltung von Versicherungsverträgen
 Digital Accessible Information System (DAISY) ein weltweiter Standard für navigierbare Multimedia-Dokumente, insbesondere Hörbücher für blinde Menschen
 DIN A6 Informationssystem, ein Arbeitstechnik- und Zeitmanagementsystem
 Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem, System zur Information von Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel

Siehe auch:
 Daisy chain (Computertechnik)
 Daisyworld (Astronomie)
 Daisy Cutter
 DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron
 DESI
 Deasy

Abkürzung